Die Codes wurden viermal aktualisiert: im zweiten Newsletter (ISO 3166-2:2002-05-21), als die zusätzliche Einteilung in Regionen eingeführt wurde; und im sechsten Newsletter (ISO 3166-2:2004-03-08), um die Schreibweise von Laayoune in Laâyoune zu ändern; im dritten Newsletter (vom 20. April 2018) mit der Umstellung von 16 auf 12 Regionen sowie einigen Anpassungen bei den Präfekturen und Provinzen; und im vierten Newsletter (vom 26. November 2018) mit Anpassungen der Schreibweisen.

Kodierliste

Regionen

Präfekturen und Provinzen

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.

Einzelnachweise 

Geographie (Marokko)